Tenebrón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tenebrón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Tenebrón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar